El Torneig de Charleston 2015, també conegut com a Family Circle Cup 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 43a edició del torneig i es va celebrar entre el 4 i el 12 d'abril de 2015 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

La parella formada per la suïssa Martina Hingis i l'índia Sania Mirza van ampliar la seva ratxa de victòries a catorze de consecutives amb tres títols en poc més d'un mes. En el cas de Mirza, aquesta victòria li va permetre aconseguir els punts necessaris per accedir al número 1 del rànquing de dobles per primera vegada.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015